El término mosquerito guardarríos puede referirse a:

 el nombre común de la especie de ave Ochthornis littoralis según la Sociedad Española de Ornitología,
 un nombre común de la especie de ave Serpophaga cinerea en Panamá y Costa Rica.